Okklusionseffekt steht für:

 eine unangenehme Schallblockierung durch Hörgeräte, siehe Hörgerät #Im-Ohr-Geräte
 Quellung der Haut durch Feuchtigkeitsstau, siehe Okklusion (Pharmazie)

Siehe auch: 
 Okklusion